Il doppio  dell'UniCredit Czech Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Serhij Bubka e Adrián Menéndez Maceiras erano i detentori del titolo, ma Bubka quest'anno non ha partecipato, mentre Menéndez ha fatto coppia con Steve Darcis.

Hsieh Cheng-peng e Lee Hsin-han hanno battuto in finale Colin Ebelthite e John Peers 7–5, 7–5.

Teste di serie

  Johan Brunström /  Philipp Marx (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (semifinali)

  Tomasz Bednarek /  Olivier Charroin (primo turno)
  Travis Parrott /  Igor Zelenay (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

UniCredit Czech Open 2012